В парному розряді жіночого тенісного турніру Malaysian Women's Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Ізабель Демонжо і Наталія Медведєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Хіракі Ріка і Петра Лангрова 2–6, 6–4, 6–1.

Сіяні пари 

 Ізабель Демонжо /  Наталія Медведєва (чемпіонки)
 Клаудія Порвік /  Катрін Суїр (1-ше коло)

 Яюк Басукі /  Міягі Нана (півфінал)
 Хіракі Ріка /  Петра Лангрова (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Malaysian Women's Open